Maria-Goretti-Kirche ist der Name folgender Kirchen und Kapellen mit dem Patrozinium der heiligen Maria Goretti:
 St. Maria Goretti (Lippoldsberg) in Wesertal-Lippoldsberg, Hessen
 St. Maria Goretti (Meinersen) in Meinersen, Niedersachsen
 Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti in Nettuno, Region Latium, Italien
 Santa Maria Goretti in Rom-Trieste, Italien
 Neukagraner Maria-Goretti-Kirche in Wien-Donaustadt, Österreich

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)